Mussato – variante del cognome Musso

 Albertino Mussato – letterato
 Claudio Mussato – politico